Le samedi  est le 21 jour de l'année 1860.

Naissances 
 Gustave Samanos (mort le ), officier de marine français
 Karl Staaff (mort le ), homme politique libéral suédois
 David Eugene Smith (mort le ), mathématicien américain

Décès 
 Louis-Eugène Bion (né le ), sculpteur français

Autres événements 
 Fin du Gouvernement Cavour III en Royaume de Sardaigne

Voir aussi 
 21 janvier et janvier 1860